Longidoridae är en familj av rundmaskar. Longidoridae ingår i ordningen Dorylaimida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Longidoridae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Longidoridae